Voyage sans retour peut faire référence à :

Cinéma 

 Voyage sans retour (One Way Passage), film américain de Tay Garnett, sorti en 1932 ; 
 Voyage sans retour (’Til we meet again), film américain d'Edmund Goulding, sorti en 1940 ;
 Voyage sans retour (Till we meet again), film américain de Frank Borzage, sorti en 1944 ;
 Voyage sans retour (Where Danger Lives), film américain de John Farrow, sorti en 1950 ;
 Voyage sans retour, film français de François Gérard, sorti en 2013.

Autres 

 Voyage sans retour (),  de la  de Chapeau melon et bottes de cuir () ;
 Voyage sans retour, nouvelle de Robert Silverberg (1957).